The Electras ist der Name folgender Bands:
The Electras (Doo-Wop-Gruppe), Doo-Wop-Gruppe aus Kalifornien in den 1960er Jahren
The Electras (Garage-Rockband), Garage-Rock-Band aus Minnesota in den 1960er Jahren
The Electras (Rockband), Rock-’n’-Roll-Band aus New Hampshire mit John Kerry als Bassist